

Жмійовиська — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Змієвиська (Жмійовиська) — село в гміні Великі Очі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства